Afløb kan have flere betydninger:

 Afløb – en åbning til et rør hvor (typisk) væske kan strømme igennem til f.eks. en kloak
 Afløb (film) – en film af Niels Lomholt fra 1989

Se også
 Gulvafløb – af afløb, der er placeret i gulvhøjde i f.eks. et badeværelse